Ват (ВАТ) — многозначный термин.

Персоналии 
 Ват, Александр Менделевич (1900—1967) — польский писатель, поэт и переводчик, супруг П. А. Ват.
 Ват, Паулина Абрамовна (Оля Ватова; 1903—1991) — польская писательница и переводчица, супруга А. М. Вата.

Топоним 
  — деревня в Венгрии.
 Ват-Салы-Алым-Я — река в России.

Буддийские храмы 
 Ват — буддийский храмовый комплекс в Таиланде, Лаосе и Камбодже, включающий различные монастырские постройки: ступы, храмы (бот, вихан, сим), колокольню, библиотеку, жилые помещения для монахов (кути) и др.
 Ват-Арун
 Ват-Пху
 Ват-Ратчанадда
 Ват-Сакет
 Ват-Чайваттханарам
 Ват Вангвивекарам
 Ват Махатхат
 Ват Прахат Дой Сутхеп
 Ват Пхо
 Ват Пхрасисанпхет
 Ват Сиенг Тхонг
 Ват Симыанг
 Ват Сисакет
 Ват Чалонг
 
 Ват Пном — буддийский монастырь в Пномпене.
 Ват Ронг Кхун — буддиский храм, расположенный недалеко от города Чианграй в Таиланде.

Другое 
 Ват — блюдо эфиопской кухни.

Аббревиатура 
 ВАТ — военный атташат.

См. также 
 Вату (значения)
 Ватт
 Bat
 Вата (значения)